Shamkir é uma equipe azeri de futebol com sede em Shamkir. Disputa a segunda divisão do Azerbaijão (Azərbaycan Birinci Divizionu).

Seus jogos são mandados no Shamkir Olympic Sport Complex Stadium, que possui capacidade para 2.000 espectadores.

História 

O Shamkir FK foi fundado em 1954.

Títulos 
 Liga Yuksak: 1999–00, 2000–01 
 Azərbaycan Birinci Divizionu: 1994–95

Jogadores famosos 
 Mahmud Qurbanov
 Kanan Karimov
 Badri Kvaratskhelia

Ligações externas 
Site da Peşəkar Futbol Liqası 

Clubes de futebol do Azerbaijão
Clubes de futebol fundados em 1954